Széthnaht (uralkodói nevén Uszerhauré; ? – i. e. 1188. december 17.) az ókori egyiptomi XX. dinasztia első fáraója i. e. 1190-től haláláig; az Újbirodalom utolsó nagy fáraójának, III. Ramszesznek az édesapja.

Származása 
Származásáról, szülei kilétéről semmit nem tudni, igaz, neve azt sugallja, rokoni szálak fűzték a XIX. dinasztiához, mert Széth neve az ő uralkodásuk idején fordult elő gyakran nevekben.

Uralkodása 
Széthnaht trónra lépéséről a fáraó elephantinéi sztéléje és a 2006-ban felfedezett Bakenhonszu-sztélé nyújt információt, valamint a Nagy Harris Papirusz, ami fia uralkodása idején készült. Úgy tűnik, Széthnaht zavaros időkben szerezte meg a hatalmat, letaszítva a trónról Tauszertet. A Harris Papirusz leírása a Széthnaht trónra lépése előtti állapotokról nagyon hasonlít arra, ahogyan Tutanhamon restaurációs sztéléje jellemezte az Amarna-kort százötven évvel korábban: káosz uralkodott, az isteneket nem tisztelték. Sziptahot és Tauszertet Széthnaht megkísérelte kitörölni a történelemből, a sztélé sem említi őket, uralkodásuk idejét interregnumként írja le, amikor egy Irszu nevű szíriai ragadta magához a hatalmat. Irszu neve gúnynév, jelentése: „aki magát alkotta” („feltörekvő”), és minden bizonnyal Bay kancellárt takarja, aki jelentős pozíciót töltött be Sziptah uralkodása alatt. Széthnaht az elbeszélés szerint úgy űzte ki az ázsiaiakat az országból, hogy azok még összerabolt kincseiket is hátrahagyták.

Bakenhonszu főpap kvarcitsztéléje bizonyíték arra, hogy Széthnaht legalább 4 évig uralkodott. Elephantinéi sztéléje alapján semu évszak II. havának 10. napján lépett trónra.

A Bakenhonszu-sztélé beszámol arról, hogy Széthnaht megkezdte egy templom építését Karnakban Ámon-Ré számára. Ezt később fia fejezte be. Széthnaht saját sírt kezdett készíttetni magának a Királyok völgyében (KV11), de a munkások véletlenül áttörték Amenmessze sírjának falát a munkálatok közben. Széthnaht ezután Tauszert sírját sajátította ki.

Érdekességek 
Lehetséges, hogy Széthnaht azonos a Diodórosz által említett Proteusszal, így ő volt az első fáraó, akit görög mitológiai írások említenek.

Titulatúra

Források

Külső hivatkozások 

Szethnaht
Szethnaht
Az i. e. 13. században született személyek
Az i. e. 1180-as években elhunyt személyek